Eglė Stuckytė (* 22. Januar 1991) ist eine litauische Tischtennisspielerin. Sie spielte in Deutschland für den Homberger TS, den TSV Röthenbach und den TTSV Saarlouis-Fraulautern.

Werdegang 
Stuckytė begann im Alter von 8 Jahren mit dem Tischtennissport. 2015 wurde sie litauische Meisterin. Von 2007 bis 2018 vertrat sie Litauen bei insgesamt zehn Weltmeisterschaften. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Die Litauerin nahm bisher (2020) an insgesamt zehn Europameisterschaften teil. Sie ist Linkshänderin und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Litauen)
Litauer
Geboren 1991
Frau